Сен-Пьер-лез-Этьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарантон-дю-Шер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18231.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 240 км к югу от Парижа, в 140 км южнее Орлеана, в 45 км к югу от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 733 человека.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 469 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 337 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 337 активных работали 312 человек (164 мужчины и 148 женщин), безработных было 25 (16 мужчин и 9 женщин). Среди 132 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XI век). Исторический памятник с 1925 года
 Усадьба XV века. Исторический памятник с 1931 года
 Старый каменный крест
 Водяная мельница

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер